Friedensdorf (Hessen), een plaats in de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
Friedensdorf (Saksen-Anhalt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt